Каталимов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Каталимов Борис Миколайович (1932—2013) — радянський і казахський шахіст.
 Каталимов Сергій Анатолійович (*1955) — радянський футболіст, захисник, півзахисник і нападник, та український футбольний тренер.

Російські прізвища